Козьмодемья́нск — название географических объектов в России, названных в честь святых Космы и Дамиана (Козьмы и Демьяна).
 Козьмодемьянск — город в Марий Эл, административный центр Горномарийского района.
 Козьмодемьянск — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Козьмодемьянск —  село в Карагайском районе Пермского края.
 Козьмодемьянск —  село в Ярославском районе Ярославской области.
 Козьмодемьянск —  посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

 Козьмодемьянск — железнодорожная станция Северной железной дороги.

См. также 

 Космодемьянский
 Космодемьянское